Le elezioni presidenziali in Madagascar del 2018 si sono tenute il 7 novembre (primo turno) e il 19 dicembre (secondo turno).

Risultati

Collegamenti esterni

2018
Madagascar